Люкское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Удмуртия 
 Люкское — сельское поселение входит в Балезинский район
 Люкское —  сельское поселение входит в Завьяловский район